Coenonympha aestivalis är en fjärilsart som beskrevs av Rocci 1913. Coenonympha aestivalis ingår i släktet Coenonympha och familjen praktfjärilar. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Praktfjärilar
aestivalis